MIRD steht für:

 MIRD-Komplex aus Bordetellen, Pasteurellen, Actinomyces pyogenes und Streptokokken
 MIRD-Schema (Medical Internal Radiation Dose) der Society of Nuclear Medicine

MIRD